Светско првенство у хокеју на леду 1997. је било 61. светско хокејашко првенство које се одржало од 26. априла до 14. маја 1997. у Финској - Група А,  Пољској – Група Б, Естонији - Група Ц, Андори - Група Д и незванична Група Е у Турској. 
Светско првенство је 21. пут освојила Канада.

Светско првенство Група А – Хелсинки, Тампере и Турку, Финска

Локација

Прва фаза
У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По три првопласиране екипе из обе групе пласирале су се у Групу од 1. до 6. места. Четвртопласиране, петопласиране и шестопласиране екипе из обе групе наставиле су такмичење у Групу од 7. до 12. места.

Група 1 - Хелсинки

Група 2 - Турку

Група од 7. до 12. места - Тампере

Група од 1. до 6. места - Хелсинки
Трећепласирана и четвртопласирана екипа одиграле су утакмицу за 3. место. Првопласирана и другопласирана екипа пласирале су се у финале које се играло на две добијене утакмице.

Утакмица за 3. место - Хелсинки

Финале - Хелсинки

Светско првенство Група Б – Катовице и Сосновјец, Пољска
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А као и репрезентација Швајцарске као домаћин наредног светског првенства. Поред њих, преостале три најбоље пласиране екипе пласирале су се на квалификационом турниру против заједно са последњепласираном екипом из групе А, на ком су две првопласиране екипе обезбедиле пласман у Групу А.  Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Група Ц – Талин и Кохтла-Јарве, Естонија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 21. до 24. места. Три првопласиране екипе из ове групе оствариле су пласман у Групу Б као и најбоље пласирана екипа из Азије. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 25. до 28. места.

Група А – Талин

Група Б - Кохтла-Јарве

Група од 21. до 24. места - Талин

Репрезентација Јапана је остварила пласман у Групу Б као најбоље пласирана екипа из Азије.

Група од 25. до 28. места - Кохтла-Јарве

Група Д – Канило, Андора
У Групи Д су се такмичиле осам репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 29. до 32. места. Све екипе из ове групе оствариле су пласман у Групу Ц. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 33. до 36. места.

Група А

Група Б

Група од 29. до 32. места

Група од 33. до 36. места

Незванична Група Е – Анкара, Турска

Референце 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1997.
Хокеј на леду у Финској
Хокеј на леду у Пољској
Хокеј на леду у Естонији
Хокеј на леду у Андори
Хокеј на леду у Турској